Bonprix peut désigner : 
 un groupe de vente par correspondance allemand, filiale du groupe Otto ;
 une chaîne de grandes surfaces tunisienne, rachetée en 2006, dont les magasins sont passés sous enseigne Carrefour Market.